Сегунда 1972/1973 () — 41-й сезон Второго дивизиона Испании по футболу с момента её создания. В чемпионате приняли участие 20 команд.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 на lafutbolteca.com 

1972/1973
Испания
Испания
Спорт в Испании в 1972 году
Спорт в Испании в 1973 году